KRP steht für:
 Carpatair, zweitgrößte rumänische Fluggesellschaft, Sitz in Timișoara, nach dem ICAO-Code
 Flughafen Karup in Karup, Region Midtjylland, Dänemark, nach dem IATA-Code

krp steht für:
 Korop (Sprache) (ISO-639-3-Code), Cross-River-Sprache

Abkürzung